Mellby (Hässleholm), een plaats in de Zweedse gemeente Hässleholm 
 Mellby (Laholm), een plaats in de Zweeds gemeente Laholm
 Mellby (Lidköping), een plaats in de Zweedse gemeente Lidköping
 Mellby (Öland), een gehucht op het Zweedse eiland Öland